Кулиходжа () — село в джамоате (сельской общине) Шайдон Аштского района Согдийской области Таджикистана. От Кулиходжи до центра общины 18 км, до центра района 18 км. Население 1821 человек (2017 год), таджики.

Примечания

Источник 
 Административное деление Республики Таджикистан  : СИЭМТ, 2017. — 580 с. — ISBN 978-99947-33-68-2

Населённые пункты Аштского района